Bahnhof Baden steht für:

 Bahnhof Baden im Kanton Aargau, Schweiz
 Bahnhof Baden bei Wien in Baden (Niederösterreich), Österreich

Siehe auch:
 Bahnhof Baden-Baden im Bundesland Baden-Württemberg, Deutschland